

Pessoas
Walter Norman Haworth, um químico britânico
Adrian Hardy Haworth, um botânico, oncologista e entomologista britânico

Localidades
Haworth (Nova Jérsei)
Haworth (Oklahoma)

Outros
1824 Haworth

Desambiguação